Барбора Заглавова-Стрицова була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Мона Бартель.

Кірстен Фліпкенс виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Луціє Градецьку з рахунком 6–1, 7–5.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
 Джессіка Пегула

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Challenge Bell
2012